

13 de novembro:  Portugal 17  - 22  EUA
O primeiro embate dos Jogos Internacionais de Novembro - Super Bock Rugby Cup de 2010 colocou Portugal, actual 22º classificado do 'ranking' mundial, frente aos Estados Unidos, 15º classificados do 'ranking'.
Este jogo marcou a estreia da nova equipa técnica da selecção portuguesa. O novo treinador principal é o neozelandês Errol Brain coadjuvado pelo antigo internacional português Frederico Sousa. Pela primeira vez a representar a selecção portuguesa estiveram Anthony Alves, José Lima, Lionel Campergue, Ivo Morais e Laurent Balangué.

Constituição das equipas

Portugal

Estados Unidos da América
{| width=50%
|- bgcolor=55906
!width=5%|Número
!width=45%|Nome
|-
|1
|Matekitonga Moeakiola
|-
|2
|Phillip Thiel
|-
|3
|Shawn Pittman
|-
|4
|Scott Lavalla
|-
|5
|John Van der Giessen
|-
|6
|Louis Stanfill
|-
|7
|Todd Clever
|-
|8
|Nic Johnson
|-
|9
|Tim Usasz
|-
|10
|Valenese Malifa [1P,2T;7 pontos]
|-
|11
|Kevin Swiryn
|-
|12
|Andrew Suniula [1E;5 pontos]
|-
|13
|Setareki Tuilevuka
|-
|14
|Takudzwa Ngwenya [1E;5 pontos]
|-
|15
|Chris Wyles
|-|- bgcolor=#55906
!width=0%|Suplentes
!width=50%|
|-
|16
|Chris Biller
|-
|17
|Mike MacDonald
|-
|18
|Jonathan Gagiano
|-
|19
|Inaki Basauri
|-
|20
|Mike Petri
|-
|21
|Taivalu Enosa
|-
|22
|Paul Emerick[5 pontos]
|-

{| width=100%
|- bgcolor=55906
!width=100%|Substituições
!width=0%|
|-

20 de novembro:  Portugal 24 - 12  Namíbia
Constituição das equipas

Portugal

Namíbia
{| width=50%
|- bgcolor=55906
!width=5%|Número
!width=45%|Nome
|-
|1
|Johannes Redelinghuys
|-
|2
|Shaun Esterhuizen
|-
|3
|Marius Visser
|-
|4
|Heinz Koll
|-
|5
|Nico Esterhuize
|-
|6
|Tinus du Plessis
|-
|7
|Jacques Burger
|-
|8
|Peter-Jan Van Lill
|-
|9
|Eugene Jantjes [4P; 12 pontos]
|-
|10
|Jacques Bock
|-
|11
|Conrad Marais
|-
|12
|Ryan Alexander de la Harpe
|-
|13
|Willem Van Zyl
|-
|14
|McGrath Van Wyk
|-
|15
|Chrysander Botha
|-|- bgcolor=#55906
!width=0%|Suplentes
!width=50%|
|-
|16
|Bertus O'Callaghan
|-
|17
|Casper Viviers
|-
|18
|Morne Blom
|-
|19
|Rohan Kitshoff
|-
|20
|Colin de Koe
|-
|21
|Godwin Walters
|-
|22
|Attie du Plessis
|-

{| width=100%
|- bgcolor=55906
!width=100%|Substituições
!width=0%|
|-

27 de novembro:  Portugal  -   Canadá
Constituição das equipas

Portugal

Canadá
{| width=50%
|- bgcolor=55906
!width=5%|Número
!width=45%|Nome
|-
|1
|Tom Dolezel
|-
|2
|Pat Riordan
|-
|3
|Andrew Tiedemann
|-
|4
|Jebb Sinclair
|-
|5
|Tyler Hotson
|-
|6
|Sean-Michael Stephen
|-
|7
|Adam Kleeberger
|-
|8
|Aaron Carpenter
|-
|9
|Sean White [1E; 5 pontos]
|-
|10
|Ander Monro
|-
|11
|Justin Mensah-Cocker
|-
|12
|Nick Blevins
|-
|13
|Phil McKenzie
|-
|14
|Ciaran Hearn
|-
|15
|James Pritchard [2E, 1T, 2P; 18 pontos]
|-|- bgcolor=#55906
!width=0%|Suplentes
!width=50%|
|-
|16
|Jason Marshall
|-
|17
|Dan Pletch
|-
|18
|Jon Phelan
|-
|19
|Chauncey O'Toole
|-
|20
|Connor Braid
|-
|21
|Jamie Mackenzie
|-
|22
|Taylor Paris
|-

{| width=100%
|- bgcolor=55906
!width=100%|Substituições
!width=0%|
|-

Rugby